Une bastide est une maison provençale.

Le terme bastide désigne aussi un type de villes, créées au Moyen Âge, dans l'objectif de constituer de nouveaux foyers de population. Les bastides, nombreuses dans le Sud-Ouest de la France, étaient le plus souvent fondées sur initiative seigneuriale, royale ou ecclésiastique (parfois conjointement). Des privilèges fiscaux furent généralement octroyés aux personnes qui acceptaient de peupler les bastides nouvellement construites.

'''Bastide peut aussi désigner :
 bastide, une marque de couteaux traditionnels française ;
 bastide, un ouvrage défensif élevé près des portes : châtelet, bretèche.

Patronyme 

 Alex Bastide (1976-), entrepreneur québécois ;
 Denise Bastide (1916-1952), femme politique française, députée, membre du Parti communiste ;
 François-Régis Bastide (1926-1996), écrivain et diplomate français ;
 Jackie Bastide (1962-), réalisatrice française ; 
 Jean Bastide (1905-1995), homme politique français ;
 Jean Bastide (1982-), dessinateur de bande dessinée français ;
 Jean-François de Bastide (1724-1798), écrivain français  ;
  ;
  ;
 Hugues Bastide (1991-), joueur français de rugby à XV ;
 Lauren Bastide (1980-), journaliste française ;
 Louis-Barthélémy Bastide (1768-1821), banquier et négociant français ;
 Marie Bastide (1979-), parolière française ;
 Maurice Bastide (1909-?), auteur de romans français ; 
 Paul Bastide (1879-1962), chef d'orchestre et compositeur français ;
 Roger Bastide (1898-1974), sociologue et anthropologue français, spécialiste des cultures afro-brésiliennes ; 
 Roger Bastide (1917-1999), journaliste et écrivain français du cyclisme ;
 Louis Bastide de Malbos (1743-1791), initiateur et organisateur français des deux premiers Camps de Jalès ;
 Jules Bastide de Malbos (1782-1867), savant, géologue et  spéléologue français, découvreur de la Grotte de la Cocalière ;
 Eugène Bastide de Malbos (1811-1858), peintre français pyrénéiste de l'époque romantique ;
 Henri de La Bastide (1916-1986), écrivain et poète français ;
 Matthieu Chiniac de La Bastide (1739-1802), écrivain français ;
 Pierre Chiniac de La Bastide (1741-1811), magistrat français.

Toponyme

  ;
 .

Odonyme
 Rue de la Bastide

Sociétés 
 Bastide Le confort médical

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme